Son varias las sierras del Pinar en España:

 Sierra del Pinar (Cádiz)

 Sierra del Pinar (León)